Sveta Helena je lahko:

Svetnica 

 Sveta Helena - cesarica, mati cesarja Konstantina Velikega
 Sveta Helena iz Skövdeja - švedska svetnica iz 12. stoletja

Kraji 

 Sveta Helena (otok) - otok v Atlantskem oceanu
 Sveta Helena, Zagreb - del Zagreba
 Sveta Helena, Križevci (Hrvaška)
 Sveta Helena, Zagrebška županija (Hrvaška)

Drugo 

 Sveta Helena (ognjenik) - ognjenik v ameriški zvezni državi Washington

Glej tudi 

 Sveta Helena, Ascension in Tristan da Cunha, britansko odvisno ozemlje